Muhàmmad Sultan o Muhàmmad Bulak Khan, kan de l'Horda d'Or (mitjans del segle XIV) en oposició als kans de Nova Sarai, i protegit per Mamai 
 Muhàmmad Sultan Khan, kan de Kokand (1863-65), fill de Muhammad Malla Khan. Va governar (, sota la tutela d'Alim Kul fins
 Muhàmmad Sultan ibn Jahangir (1377- 1403), príncep timúrida fill de Jahangir ibn Timur i net de Tamerlà